Geuzenbaan (historische doorgang)
Geuzenbaan (Amsterdam)